Натуральне число 819
 819 рік до нашої ери
 819 рік нашої ери